Az 1961–1962-es labdarúgó bajnokságot a Vasas nyerte az Újpest és a Ferencváros előtt.

A végeredmény 

A bajnok Vasas SC játékosai
Szentmihályi Antal (26) – Ihász Kálmán (24), Mészöly Kálmán (26), Sárosi László (17) – Bakos Sándor (16), Berendy Pál (26) – Mathesz Imre (24), Machos Ferenc (24), Bundzsák Dezső (20), Farkas János (22), Pál II Tibor (23).
Játszott még: Kárpáti Béla (14), Kékesi Mihály (9), Pál I László (15).
Edző: Illovszky Rudolf
Az ezüstérmes Újpesti Dózsa játékosai
Török Gábor (16) – Káposzta Benő (18), Rajna Károly (23), Sóvári Kálmán (26) – Solymosi Ernő (26), Borsányi György (13) – Lenkei Sándor (24), Göröcs János (26), Bene Ferenc (22), Kuharszki Béla (26), Rossi Ferenc (23).
Játszott még: Szini József (17), Várhidi Pál (11), Lung Ferenc (10), Pataki László (3), Halápi István (2).
Edző: Kalocsay Géza
A bronzérmes Ferencvárosi TC játékosai
Horváth György (14) – Novák Dezső (18), Mátrai Sándor (26), Dalnoki Jenő (18) – Vilezsál Oszkár (18), Kocsis György (23) – Kökény József (23), Orosz Pál (22), Albert Flórián (22), Rákosi Gyula (23), Fenyvesi Máté (26).
Játszott még: Landi Ferenc (12), Havasi Sándor (10), Németh Lajos (9), Kiss László (8), Friedmanszky Zoltán (7), Göncz István (5), Varga Zoltán (2), Thomann Antal (1).
Edző: Mészáros József

Kereszttáblázat

Fordulók

Eredmények fordulónként

Helyezések fordulónként 
Helyezés fordulónként

Díjak

Góllövőlista

Vezetőedzők

Játékvezetők 

 Aranyosi Lajos
 Balla Béla
 Balla Gyula
 Benkő
 Bihari Sándor
 Bíróczky János
 Bokor István
 Dorogi Andor
 Emsberger Gyula
 Farkas I
 Fehérvári József
 Foór György
 Fülep Kornél
 Gere Gyula
 Harangozó Sándor
 Hernádi Vilmos
 Horváth Lajos
 Kaposi Sándor
 Katona József
 Kovács B

 Kösztner Vilmos
 Müncz György
 Páldi Ede
 Petri Sándor
 Pósa János
 Pósfai József
 Radó János
 Schopp Károly
 Soós Béla
 Soós Gábor
 Sramkó Jenő
 Szabó I. Sándor
 Szabó J
 Szegedi Barna
 Szigeti László
 Vadas György
 Virágh Ferenc
 Vízhányó László
 Zsolt István

Források 
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok